Ел Абандонадо има више значења:

 Ел Абандонадо (Сабинас), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Абандонадо (Лас Чоапас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику